Als parabolisch wird in der Mathematik bezeichnet:

 eine Kurve zweiter Ordnung, siehe Parabel (Mathematik)
 eine fundamentale Klasse partieller Differentialgleichungen: Parabolische partielle Differentialgleichung

In der Optik und Materialkunde:
 eine in Form eines Paraboloids geformte Fläche
 der Parabolspiegel für astronomische Teleskope.